William Goodenough kan syfta på bland andra:

* William Edmund Goodenough (1867–1945), brittisk amiral
 William Howley Goodenough (1833–1898), brittisk general